Дамп'є́рр-су-Бру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 39 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 515,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дамп'єрр-су-Бру на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дамп'єрр-су-Бру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар